Unter Bootswandern versteht man
 Kanuwandern
 Wanderrudern